Аре́ковые () — подсемейство однодольных растений семейства .

Ботаническое описание 
Однодомные пальмы. Листья перистые или двоякоперистые. Цветки собраны по три (часто из одного пестичного и двух тычиночных цветков).

Таксономия 
Подсемейство Арековые включает 110 родов:

Примечания

Литература 
 

 Арековые